Labdarúgók
Ross Smith (*1992) skót labdarúgó játékos
Ross Smith (*1980) kanadai labdarúgó játékos

Egyéb sportolók
Ross Smith (*1953) kanadai jégkorongozó
Ross Smith (*1985) ausztráliai tollaslabdázó (badmintonjátékos)
Ross Smith (*1989) angol dartsjátékos
Ross Smith (1929–2002) új-zélandi rögbijátékos

Egyéb személyek
Ross Macpherson Smith (1892–1922) ausztrál harci pilóta az első világháborúban